Coma of Souls — пятый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, записанный на Noise Records. Был выпущен в ноябре 1990 года. Это первый альбом, записанный с Фрэнком Годжиком.

Список композиций

Участники записи 
  Милле Петроцца — гитара, вокал
 Фрэнк «Blackfire» Годжик — гитара
 Роберто Фиоретти — бас-гитара
 Юрген «Ventor» Райль — ударные

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 

Альбомы Kreator
Альбомы Noise Records